Club Deportivo San Fernando puede referirse a:

Club Deportivo San Fernando, club andaluz de la ciudad de San Fernando, provincia de Cádiz.
Club Deportivo San Fernando (San Fernando de Henares), club madrileño de la ciudad de San Fernando de Henares.